Раде Мијатовић је једна од следећих особа: 

 Раде Мијатовић (политичар) - оснивач општине Соколац и први њен предсједник; 
 Раде Мијатовић (рукометаш) - црногорски рукометаш;